Bojonegoro ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 lebten hier etwa 1,3 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Bojonegoro.

Geografie
Der Regierungsbezirk liegt im Landesinneren der nördlichen Java-Ebene am Ufer des Flusses Solo, des längsten Flusses Javas. Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 6°59′ und 7°37′ s. Br. sowie 112°25′ und 112°09′ ö. L. Jenseits der östlichen Grenze von Bojonegoro liegt der Regierungsbezirk Lamongan, im Norden Tuban, im Süden Nganjuk, im Südwesten Ngawi und Madiun sowie im Nordwesten Blora (Provinz Zentraljava).

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Bojonegoro in 28 Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 430 Dörfer aufgespalten, davon 11 städtischen Typs (Kelurahan). Darüber hinaus bestehen noch 1300 Dusun (Ortschaften) und 2007 Rukun Warga (RW, Weiler).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan=2|Code||rowspan=2 |KecamatanDistrikt||rowspan=2|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)||rowspan="2"|Einwohner2010
! colspan="3"|Volkszählung 2020||rowspan=2" class="unsortable"|Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 35.22.01 || style="text-align:left" | Ngraho || style="text-align:left" | Ngraho || 71,48 || 41.454 || 45.976 || 643,2 || 101,3 || 16
|-
| 35.22.02 || style="text-align:left" | Tambakrejo || style="text-align:left" | Tambakrejo || 209,52 || 51.362 || 54.478 || 260,0 || 101,1 || 18
|-
| 35.22.03 || style="text-align:left" | Ngambon || style="text-align:left" | Ngambon || 48,65 || 10.977 || 11.624 || 238,9 || 102,4 || 5
|-
| 35.22.04 || style="text-align:left" | Ngasem || style="text-align:left" | Ngasem || 147,21 || 71.191 || 59.605 || 404,9 || 102,0 || 17
|-
| 35.22.05 || style="text-align:left" | Bubulan || style="text-align:left" | Bubulan || 84,73 || 13.655 || 15.005 || 177,1 || 98,1 || 5
|-
| 35.22.06 || style="text-align:left" | Dander || style="text-align:left" | Dander || 118,36 || 76.107 || 83.979 || 709,5 || 101,3 || 16
|-
| 35.22.07 || style="text-align:left" | Sugihwaras || style="text-align:left" | Sugihwaras || 87,15 || 42.875 || 46.439 || 532,9 || 100,7 || 17
|-
| 35.22.08 || style="text-align:left" | Kedungadem || style="text-align:left" | Kedungadem || 145,15 || 76.788 || 82.112 || 565,7 || 99,4 || 23
|-
| 35.22.09 || style="text-align:left" | Kepohbaru || style="text-align:left" | Kepohbaru || 79,64 || 59.759 || 64.912 || 815,1 || 101,9 || 25
|-
| 35.22.10 || style="text-align:left" | Baureno || style="text-align:left" | Baureno || 66,37 || 73.701 || 80.183 || 1.208,1 || 102,7 || 25
|-
| 35.22.11 || style="text-align:left" | Kanor || style="text-align:left" | Tambahrejo || 59,78 || 53.806 || 59.637 || 997,6 || 101,4 || 25
|-
| 35.22.12 || style="text-align:left" | Sumberejo || style="text-align:left" | Sumberrejo || 76,58 || 66.665 || 70.017 || 914,3 || 100,3 || 26
|-
| 35.22.13 || style="text-align:left" | Balen || style="text-align:left" | Balen || 60,52 || 61.724 || 65.813 || 1.087,5 || 100,6 || 23
|-
| 35.22.14 || style="text-align:left" | Kapas || style="text-align:left" | Kapas || 46,38 || 49.973 || 54.975 || 1.185,3 || 102,2 || 21
|-
| 35.22.15 || style="text-align:left" | Bojonegoro || style="text-align:left" | Bojonegoro || 25,71 || 83.008 || 84.967 || 3.304,8 || 97,9 || 7/11★
|-
| 35.22.16 || style="text-align:left" | Kalitidu || style="text-align:left" | Kalitidu || 65,95 || 60.880 || 50.102 || 759,7 || 101,1 || 18
|-
| 35.22.17 || style="text-align:left" | Malo || style="text-align:left" | Malo || 65,41 || 28.390 || 30.654 || 468,6 || 100,0 || 20
|-
| 35.22.18 || style="text-align:left" | Purwosari || style="text-align:left" | Purwosari || 62,32 || 27.051 || 29.676 || 476,2 || 101,1 || 12
|-
| 35.22.19 || style="text-align:left" | Padangan || style="text-align:left" | Padangan || 42,00 || 40.220 || 43.479 || 1.035,2 || 100,8 || 16
|-
| 35.22.20 || style="text-align:left" | Kasiman || style="text-align:left" | Kasiman || 51,80 || 28.226 || 30.731 || 593,3 || 100,4 || 10
|-
| 35.22.21 || style="text-align:left" | Temayang || style="text-align:left" | Temayang || 124,67 || 33.906 || 35.932 || 288,2 || 99,8 || 12
|-
| 35.22.22 || style="text-align:left" | Margomulyo || style="text-align:left" |  Margomulyo || 139,68 || 21.971 || 22.798 || 163,2 || 99,5 || 6
|-
| 35.22.23 || style="text-align:left" | Trucuk || style="text-align:left" | Trucuk || 36,71 || 35.638 || 38.150 || 1.039,2 || 100,9 || 12
|-
| 35.22.24 || style="text-align:left" | Sukosewu || style="text-align:left" | Sukosewu || 47,48 || 39.563 || 42.448 || 894,0 || 101,5 || 14
|-
| 35.22.25 || style="text-align:left" | Kedewan || style="text-align:left" | Kedewan || 56,51 || 11.541 || 12.997 || 230,0 || 98,5 || 5
|-
| 35.22.26 || style="text-align:left" | Gondang || style="text-align:left" | Gondang || 107,01 || 23.793 || 24.980 || 233,4 || 103,9 || 7
|-
| 35.22.27 || style="text-align:left" | Sekar || style="text-align:left" | Sekar || 130,24 || 25.749 || 27.411 || 210,5 || 103,5 || 6
|-
| 35.22.28 || style="text-align:left" | Gayam || style="text-align:left" | Gayam || 50,05 || ◆|| 32.555 || 650,5 || 100,8 || 12
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.22 || Kab. Bojonegoro || Bojonegoro || style="text-align:right"|2.307,06 || style="text-align:right"|1.209.973 || style="text-align:right"|1.301.635
! style="text-align:right"|564,2||style="text-align:right"|100,9||430
|}
★ Der Distrikt Bojonegoro gliedert sich in 11 Kelurahan und 7 Desa
◆ Der Distrikt Gayam wurde 2013 aus je 6 Dörfern der Distrikte Kalitidu und Ngasem gebildet

Demographie 
Ende 2021 lebten in Bojonegoro 1.342.434 Menschen, davon 668.051 Frauen und 674.383 Männer. Die Bevölkerung besteht mehrheitlich aus Javanern, mit einer Minderheit von Chinesen, Maduresen, Balinesen, Batak und anderen indonesischen ethnischen Gruppen. Über 99,40 Prozent der Einwohner sind Anhänger des Islam, Protestanten sind mit 0,36 Prozent und Katholiken mit 0,16 Prozent vertreten, andere Religionen sind unbedeutend.

Von der Gesamtbevölkerung sind 38,16 Prozent noch ledig; 54,60 Prozent verheiratet, 1,49 Prozent geschieden sowie 5,75 verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bojonegoro (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)